

Geografia 
 Bastos – comune del Brasile nello Stato di San Paolo, parte della mesoregione di Marília e della microregione di Tupã
 Bastos – quartiere di Yaoundé in Camerun
 Magalhães Bastos – quartiere (bairro) della Zona Ovest della città di Rio de Janeiro in Brasile
 Tavares Bastos – favela di Catete quartiere di Rio de Janeiro in Brasile

Persone 
 António Alberto Bastos Pimparel (1982) – calciatore portoghese
 António José Bastos Lopes (1953) – calciatore portoghese
 Augusto Roa Bastos (1917-2005) – scrittore paraguaiano
 Bartolomeu Jacinto Quissanga meglio noto come Bastos (1991) – calciatore angolano
 Édson Bastos (1979) – calciatore brasiliano
 Fellipe Bastos (1990) – calciatore brasiliano
 Leonardo Lourenço Bastos (1975) – calciatore brasiliano
 Luís Bastos (2001) – calciatore portoghese
 Márcio Thomaz Bastos (1935-2014) – politico brasiliano
 Michel Bastos (1983) – calciatore brasiliano
 Moacir Bastos (1974) – calciatore brasiliano
 Othon Bastos (1933) – attore brasiliano
 Patrícia Bastos (1970) – cantante brasiliana
 Rafael Bastos (1985) – calciatore brasiliano
 Rafinha Bastos (1976) – comico e attore brasiliano
 Ruy Calcada Bastos (1930-1999) – pittore e poeta portoghese
 Víctor Bastos (1830-1894) – scultore portoghese
 Yannick Bastos (1993) – calciatore lussemburghese